Ко́льтаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Кольтаи, Лайош (род. 1946) — венгерский кинооператор и кинорежиссёр.
 Кольтаи, Роберт (род. 1943) — венгерский актёр и режиссёр.
 Кольтаи, Тамаш (род. 1977) — венгерский футболист.